Иван Фогл је био југословенски и босанскохерцеговачки редитељ, сценариста и глумац.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1955. || Чувај се друже (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1956. || Темељи кровови (Кратки документарни филм) || /
|-
| 1957. || Камен и земљa (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970. е
|-
| 1972. || Воз за сјевер, воз за југ (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Стијена (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Тако дозваше тајну (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Не може тиква с кумпијером (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Окука (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980. е
|-
| 1982. || Ноћ стријепње (ТВ филм) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1956. || Темељи кровови || /
|-
| 1957. || Камен и земљa || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1950. || Црвени цвет || Црнац
|}

Спољашње везе 
 

Босанскохерцеговачки редитељи
Југословенски редитељи
Босанскохерцеговачки сценаристи
Југословенски сценаристи
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци